Аш-Шааби () — нисба, ныне — фамилия.

 Амир аш-Шааби (641—723) — один из старейших табиинов, известный ученый, хадисовед и правовед.
 Аш-Шааби, Кахтан Мухаммед (1923—1981) — йеменский политический деятель, первый президент Народной Республики Южного Йемена в 1967—1969 годах.
 Аш-Шааби, Фейсал Абд аль-Латиф (1935—1970) — йеменский политический и военный деятель, первый премьер-министр Народной Республики Южного Йемена в 1969 году.

Прочее
  — жанр алжирской популярной музыки.